Добро́тность — параметр колебательной системы, определяющий ширину резонанса и характеризующий, во сколько раз запасы энергии в системе больше, чем потери энергии за время изменения фазы на 1 радиан. Обозначается символом  от .

Добротность обратно пропорциональна скорости затухания собственных колебаний в системе. То есть, чем выше добротность колебательной системы, тем меньше потери энергии за каждый период и тем медленнее затухают колебания.

Теория 
Общая формула для добротности любой колебательной системы:

,

где
  — резонансная круговая частота колебаний
  — резонансная частота колебаний
  — энергия, запасённая в колебательной системе
  — рассеиваемая мощность.

Например, в электрической резонансной цепи энергия рассеивается из-за конечного сопротивления цепи, в кварцевом кристалле затухание колебаний обусловлено внутренним трением в кристалле, в объемных электромагнитных резонаторах теряется в стенках резонатора, в его материале и в элементах связи, в оптических резонаторах — на зеркалах.

Для последовательного колебательного контура в -цепях, в котором все три элемента включены последовательно:

 

где ,  и  — сопротивление, индуктивность и ёмкость резонансной цепи, соответственно, а  — частота резонанса. Выражение  часто называют характеристическим или волновым сопротивлением колебательного контура. Таким образом, добротность в колебательном контуре равна отношению волнового сопротивления к активному. 

Для параллельного контура, в котором индуктивность, ёмкость и сопротивление включены параллельно:
 

В данном случае  является входным сопротивлением параллельного контура. Однако практически для электрической цепи гораздо проще измерить ток или напряжение, чем энергию или мощность. Поскольку мощность и энергия пропорциональны квадрату амплитуды колебаний, ширина полосы частот на АЧХ определяется на высоте  от высоты максимума (примерно −3 дБ). Поэтому чаще используется другое эквивалентное определение добротности, которое связывает ширину амплитудной резонансной кривой  по уровню  с круговой частотой резонанса 

где  — логарифмический декремент затухания, равный отношению полуширины резонансной кривой к частоте резонанса,  — число колебаний за время релаксации.

Для электрически малых антенн добротность можно определить соотношением:

,

где
  — резонансная круговая частота электромагнитных колебаний
  — энергия электрического поля, запасённая в антенне
  — энергия магнитного поля, запасённая в антенне
  — рассеиваемая антенной мощность.

Метрологические аспекты 
Для измерения электрической добротности на частотах до десятков и сотен мегагерц применяют измеритель добротности или измеритель иммитанса (косвенным способом), в диапазоне СВЧ применяются специальные методы.

См. также 
Измеритель добротности

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Теория колебаний
Теоретические основы электроники
Радиотехнические величины и параметры
Безразмерные параметры